Tårnby (parochie, Stevns)
Tårnby (parochie, Tårnby)